Горохов, Сергей:
 Горохов, Сергей Александрович (род. 1974) — украинский политический и промышленный деятель, депутат Верховной Рады VII созыва.
 Горохов, Сергей Фёдорович (1901—1974) — советский военачальник, генерал-майор, участник Сталинградской битвы.